bł. Pacyfik z Cerano (1426–1482) – włoski franciszkanin
 bł. Pacyfik Salcedo Puchades (1874–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik

Zobacz też: Święty Pacyfik